А́вола () — город в Италии, расположен в регионе Сицилия, подчинён административному центру Сиракуза.

Население составляет 31 677 человек (на 31 декабря 2007 г.), плотность населения составляет 426,87 чел./км². Занимает площадь 74,26 км². Почтовый индекс — 96012. Телефонный код — 0931.

Покровительницей города почитается святая Венера, празднование в последнее воскресение июля.

Ссылки 
  Официальный сайт города Авола 
 

Города Италии